Giulia Gatto-Monticone era la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Julia Mayr.

Il singolare del torneo di tennis Internazionali di Imola 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Federica Di Sarra che ha battuto in finale Julia Mayr 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Margalita Chakhnašvili (primo turno)
  Maria Abramović (secondo turno)
  Anna Remondina (secondo turno)
  Iryna Burjačok (semifinale)

 Giulia Gatto-Monticone (quarti di finale)
 Conny Perrin (secondo turno)
 Tadeja Majerič (quarti di finale)
 Gioia Barbieri (quarti di finale)

Qualificate 

  Julia Mayr (finale)
  Claudia Giovine (primo turno)
  Yvonne Neuwirth (primo tunro)
  Giulia Gabba (secondo turno)

 Alice Savoretti (primo turno)
 Francesca Palmigiano (secondo turno)
 Chiara Mendo (primo turno)
 Martina Caciotti (primo turno)

Wildcard 

  Giulia Gasparri (primo turno)
  Angelica Moratelli (primo turno)

 Federica Di Sarra (campionessa) 
 Giulia Bruschi (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Internazionali di Imola 2012